Добра-Вода — топоним. Может означать:

 Добра-Вода, село в районе города Ягодина в Сербии.
 Добра-Вода, село в муниципалитете Бойник в Сербии.
 Добра-Вода — посёлок в области города Бар в Черногории.
 Добра-Вода, село в муниципалитете Бенковац в Хорватии.
 Добра-Вода — село в муниципалитете Модрича в Боснии и Герцеговине.
 Добра-Вода — село в Чехии.
 Добра-Вода — село в Словакии.
  — гора в Северной Македонии.